Boissy bezeichnet

Personen
 Adrian Gouffier de Boissy († 1523), französischer Kardinal
 François-Antoine de Boissy d'Anglas (1756–1826), französischer Revolutionär
 Jean-Auguste Carrie de Boissy (1764–1848), französischer Offizier
 Louis de Boissy (1694–1758), französischer Schriftsteller
 Louis Michel de Boissy (1725–1788), französischer Schriftsteller
 Xavier Boissy (* 1944), senegalesischer Judoka

Orte in Frankreich:
 Boissy-aux-Cailles im Département Seine-et-Marne
 Boissy-en-Drouais im Département Eure-et-Loir
 Boissy-Fresnoy im Département Oise
 Boissy-l’Aillerie im Département Val-d'Oise
 Boissy-la-Rivière im Département Essonne
 Boissy-Lamberville im Département Eure
 Boissy-le-Bois im Département Oise
 Boissy-le-Châtel im Département Seine-et-Marne
 Boissy-le-Cutté im Département Essonne
 Boissy-le-Repos im Département Marne
 Boissy-le-Sec im Département Essonne
 Boissy-lès-Perche im Département Eure-et-Loir
 Boissy-Maugis im Département Orne
 Boissy-Mauvoisin im Département Yvelines
 Boissy-Saint-Léger im Département Val-de-Marne
 Boissy-sans-Avoir im Département Yvelines
 Boissy-sous-Saint-Yon im Département Essonne
 Roy-Boissy im Département Oise

 Kanton Boissy-Saint-Léger im Département Val-de-Marne

Siehe auch:
 Poissy